Gminy w Czechach:
 Šumice – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Šumice – gmina w powiecie Brno
 Viničné Šumice – gmina w powiecie Brno